Fénelon ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Rodrigo Fenelon Palomo (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Fania Fénelon (1922–1983), französische Chansonsängerin
 François Fénelon (1651–1715), französischer Geistlicher und Schriftsteller